Termenul Samaria se poate referi la:
 

 Samaria (oraș antic) - capitala regatului antic Israel 
 Samaria (regiune) - regiune istorică din nord-vestul Cisiordaniei în Palestina sau Țara Israel
 Samaria (Creta) - un defileu pe Insula Creta, Cheile Samaria
 Samaria (film) - un film coreean

Nume de persoane
 Agnes Samaria (n. 1972), sportivă din Namibia

Vezi și
 Samariteni, o comunitate religioasă înrudită cu iudaismul antic, care trăiește în Țara Israel sau Palestina, începând din perioada cuceririi asiriene.